Oleksandr Archypenko – scultore ucraino-americano
Vasyl Archypenko – atleta sovietico